Solo — camada de minerais e matéria orgânica que cobre muitas partes da superfície da Terra

Geografia 
Rio Solo — rio mais longo da ilha de Java, Indonésia
Surakarta — cidade de Java Central, Indonésia, também chamada Solo

Música 
 Solo (música) — peça musical (ou trecho) executada por um só instrumento ou apenas uma voz.
 Solo (álbum) — álbum de estúdio da banda dc Talk
 So-Lo — álbum de Danny Elfman
 Solo (EP) — da cantora brasileira Anitta
 Solo (canção de Alsou)
 Solo (canção de Clean Bandit)
 Solo (canção de Iyaz)
 Solo (canção de Jennie)
 Here We Go Again (álbum) — de Demi Lovato que inclui uma faixa chamada "Solo"
 Shawn Fonteno — um ator e rapper estadunidense também conhecido como "Solo"

Cinema 
Han Solo — personagem de Star Wars
Solo: A Star Wars Story — filme com lançamento previsto para 2018
 Solo (filme de 2009)
 Solo (filme de 2013)

Outros usos 
Solo (ginástica) — disciplina ou aparelho de ginástica artística
Solo (Dzogchen) — conceito budista fundamental na tradição dzogchen
Solar Orbiter — ou SOLO; satélite artificial proposto pela Agência Espacial Europeia

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas